Skrót CMA może oznaczać:
 California Medical Association
 Canadian Malayalee Association
 Canadian Medical Association
 Canadian Motorcycle Association
 Canadian Museums Association
 Chess'n Math Association
 Chinese Musicians' Association
 Chinese Mountaineering Association
 Christian Ministers' Association
 Christian and Missionary Alliance
 Christian Motorcyclists Association
 Community Media Association
 Constitutional Monarchy Association
 Country Music Association
 College Media Advisers
 Crystal Meth Anonymous
 California Maritime Academy
 Camden Military Academy
 College of Marine Arts
 Central Mountain Air
 Cleveland Museum of Art
 Country Music Awards
 Certified Medication Aide